Marambá, nome artístico de José Mariano da Fonseca Barbosa (Surubim, 22 de maio de 1896 – Recife, 2 de setembro de 1968) foi um compositor e clarinetista brasileiro. Nascido numa família de músicos, era irmão do compositor Capiba.

Ligações externas 

 Obras de Marambá no International Music Score Library Project (IMSLP)

Naturais de Surubim
Compositores de Pernambuco
Clarinetistas de Pernambuco
Músicos de música popular brasileira